Ян Кэ́мпбелл:
 Кэмпбелл, Ян (Ian Campbell, род. 1965) — настоящее имя британского рэпера, музыканта и художника, более известного под псевдонимом ICE MC.
 Кэмпбелл, Ян (:en:Ian Campbell (athlete), род. 1957) — австралийский легкоатлет, чемпион Австралии в прыжках в длину (1981—1989 годы) и в тройном прыжке (1980—1984 годы).